Ре́чица, Речи́ца — топоним.

Белоруссия 
 Речица — город в Гомельской области.
  — деревня в Берёзовском районе Брестской области.
 Речица — деревня в Каменецком районе Брестской области.
 Речица — деревня в Кобринском районе Брестской области.
 Речица — рабочий посёлок в Столинском районе Брестской области.
  — деревня в Полоцком районе Витебской области.
 Речица — агрогородок в Чериковском районе Могилёвской области.
 Речица — железнодорожная платформа в Берёзовском районе Брестской области.

Болгария 
 Речица — село в Бургасской области

Россия 
 Речица — село в Жуковском районе Брянской области.
 Речица — село в Карачевском районе Брянской области.
 Речица — посёлок в Навлинском районе Брянской области.
 Речица — посёлок в Жуковском районе Брянской области.
 Речица — посёлок в Почепском районе Брянской области.
 Речица — деревня в Думиничском районе Калужской области.
 Речица — деревня в Ульяновском районе Калужской области.
 Речица — село в Льговском районе Курской области.
 Речица — посёлок в Дмитровском районе Орловской области.
 Речица — деревня в Кромском районе Орловской области.
 Речица — село в Ливенском районе Орловской области.
 Речица — деревня в Шкотовском районе Приморского края.
 Речица — деревня в Угранском районе Смоленской области.
 Речица — деревня в Сандовском районе Тверской области.

Реки
 Речица — река в Московской области, приток Северки.
 Речица — река в Орловской области, приток Оки.
 Речица — ручей в Орловской области, приток Сосны.
 Речица — малая река в Орловской области и Курской областях, приток Черни.
 Речица — река в Тверской области, приток Лонницы.
 Речица — река в Томской области, приток Киргизки.

Сербия 
 Речица — населённый пункт в общине Бойник, Ябланичский округ.
 Речица — населённый пункт в общине Житораджя, Топличский округ.
 Речица — населённый пункт в общине Кладово, Борский округ.
 Речица — населённый пункт в общине Подуево, Косовский округ.
 Речица — населённый пункт в городе (муниципалитете) Пожаревац, Браничевский округ.

Украина 
 Речица — село в Ратновском районе Волынской области.
  — бывшее до 1986 года село бывшего (1923—1988) Чернобыльского района Киевской области.
 Речица — село в Ровненском районе Ровненской области.
 Речица — село в Заречненском районе Ровненской области.
  — река в Ровненской области.

Украина, Польша 
 Речица — река в Польше и в Сокальском районе Львовской области, Украина.

См. также 
 Речица-2014
 Горня-Речица
 Доня-Речица